Hipparchia murciana är en fjärilsart som beskrevs av Ribbe 1909. Hipparchia murciana ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
murciana